Liechtenstein

Pessoas
Martin Lichtenstein
Roy Lichtenstein

Localidades

Lichtenstein (Reutlingen), um município da Alemanha, no distrito de Reutlingen, na região administrativa de Tubinga, estado de Baden-Württemberg.
Lichtenstein (Saxônia), um município da Alemanha, situado no distrito de Zwickau, no estado da Saxônia.

Desambiguação